Олег Молча́нов:
 Молчанов, Олег Викторович (род. 1959) — российский композитор и музыкальный продюсер.
 Молчанов, Олег Иванович (род. 1966) — российский художник.